Het CONCACAF-kampioenschap 1981 was de 8e editie van het CONCACAF-kampioenschap. Dit toernooi gold ook gelijk als kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal. De winnaar en nummer 2 van dit toernooi plaatsen zich voor het Wereldkampioenschap voetbal van 1982. Honduras won het toernooi voor de eerste keer en in de finaleronde werd El Salvador tweede waardoor ook dat land zich voor het WK plaatste.

Deelnemende landen
15 teams schreven zich in voor de kwalificatie van het wereldkampioenschap voetbal 1982. De CONCACAF kreeg 2 WK-tickets toegewezen, de verdeling ging als volgt.

Gekwalificeerde landen (WK 1982)

Legenda

Noord-Amerikaanse zone

Centraal-Amerikaanse zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

*:De FIFA bepaalde de eindstand in een 2-0-overwinning voor El Salvador omdat Costa Rica zich terugtrok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caribische zone 
 Voorronde Guyana gaat naar groep A.''

Groep A

Groep B

Speelstad

Finaleronde 
In de finale-poule waren er weinig wijzigingen in vergelijking met vier jaar geleden: Cuba versloeg Suriname en het toen niet ingeschreven Honduras versloeg Guatemala. De finale-poule werd gespeeld in Honduras en de winnaar mocht zich ook kampioen van de CONCACAF-groep noemen. Het werd een opmerkelijk toernooi, want de traditionele favoriet Mexico zat in een sportieve crisis en de gloriedagen van Haïti waren afgelopen.

Het gastland Honduras maakte de minste fouten en was voor de laatste speeldag al geplaatst voor het WK. Voor de laatste speeldag hadden Mexico, Canada en El Salvador evenveel punten, Mexico had het beste doelsaldo. El Salvador won met 1-0 van Haïti en moest nu hopen, dat Mexico en Canada niet zouden winnen. Honduras hield Mexico op 0-0, waardoor Mexico het toernooi besloot met slechts één overwinning in vijf wedstrijden en Canada blameerde zich met een 2-2 gelijkspel tegen Cuba. El Salvador plaatste zich voor het WK met het opmerkelijke doelsaldo: 2 voor en 1 tegen in vijf wedstrijden.

Doelpuntenmakers
3 doelpunten
 Hugo Sánchez
2 doelpunten
 Ian Bridge
 Mike Stojanović
 Núñez
 David Buezo
 José Roberto Figueroa
1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Frantz Mathieu (Tegen Cuba)

Wereldkampioenschap voetbal kwalificatie CONCACAF
Wereldkampioenschap voetbal 1982 kwalificatie